Rutiodon ("diente arrugado") es un género extinto de saurópsidos arcosaurios del orden fitosaurios, que vivió en el periodo Triásico, y llegaba a medir hasta 8 metros de largo. Rutiodon es conocido del este de Estados Unidos (Carolina del Norte, Nueva York y Nueva Jersey).

Descripción 
 

Como otros fitosaurios, Rutiodon recordaba bastante a un cocodrilo, pero sus narinas estaban posicionadas más atrás en la cabeza, cerca de los ojos, en vez de tenerlas cerca de la punta del hocico. Tenía dientes frontales alargados, y una mandíbula relativamente estrecha, algo similar a la del moderno gavial. Esto sugiere que este carnívoro probablemente capturaba peces y pudo haber atrapado animales terrestres en las orillas de cuerpos de agua. Y de la misma forma que en los cocodrilos, su espalda, costados y cola estaban cubiertos con placas óseas.

Especies 

La especie tipo de Rutiodon es R. carolinensis. Una segunda especie, R. manhattanensis, fue descubierta en 1910 cerca de Fort Lee, y fue nombrada en razón de su proximidad a Manhattan.

Filogenia
A continuación se muestra la posición de Rutiodon de acuerdo con el cladograma de Stocker (2012):

En la cultura popular 
Rutiodon es uno de los fitosaurios mejor conocidos y apareció en 2001 en el programa de Discovery Channel When Dinosaurs Roamed America, en el que se lo representaba tratando de atacar a un Coelophysis cerca de la orilla de un río, sin éxito. Rutiodon también fue representado en el episodio 6 de Animal Armageddon.

Galería

Referencias 

 Geological report of the midland counties of North Carolina by Ebenezer Emmons. New York, G.P. Putnam & Co.; Raleigh, H.D. Turner, 1856.
 Rutiodon in The Dinosaur Encyclopaedia at Dino Russ's Lair.
 http://www.paleodirect.com/phyto1.htm 
 https://web.archive.org/web/20070501202333/http://www.dinosaurcollector.150m.com/NewBlood.html

Fósiles de América del Norte
Phytosauria
Fósiles del Triásico